Le nom Kings signifie Rois en anglais.

Toponyme 

 Kings, une communauté incorporée du comté d'Ogle, dans l'Illinois ;
  ;
 Kings, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse (Canada) ;
 Kings, un cours d'eau américain de Californie ;
 Kings, une circonscription électorale provinciale du Nouveau-Brunswick, correspondant au territoire du comté de Kings, de 1785 à 1973.

Titres

Télévision 
 Kings, une série télévisée américaine ;

Cinéma 
 , un film de  sorti en 2007, avec Colm Meaney ;
 Kings, un film de Deniz Gamze Ergüven sorti en 2017.

Équipes sportives 
 Kings de Los Angeles, au hockey sur glace
 Kings de Sacramento, au basket-ball
 Kings XI Punjab, au cricket
 Chennai Super Kings, au cricket
 , au cricket
 Southern Kings, une franchise professionnelle de rugby à XV sud-africaine

Voir aussi 
 Gipsy Kings, un groupe de musique français